La  de la Coupe panaméricaine de volley-ball masculin se déroule du 13 juin au  à Gatineau au Canada.

Équipes qualifiées

Déroulement de la compétition

Tour préliminaire

Composition des poules

Poule A 

|}

|}

Poule B 

|}

|}

Poule C 

|}

|}

Tour final

Classement 1-4

Classement 5-10

Classement final

Distinctions individuelles 
 MVP : Paulo Silva 
 Meilleur marqueur : Gavin Schmitt 
 Meilleur attaquant : Gavin Schmitt 
 Meilleur contreur : Byron Ferguson 
 Meilleur serveur : Pedro Luis Garcia 
 Meilleur libéro : Jose Mulero 
 Meilleur réceptionneur : Lucas Provenzano 
 Meilleur défenseur : Thiago Sens 
 Meilleur passeur : Raphael Margarido

Liens internes

Liens externes

2011
Événement sportif international au Canada
Événement sportif à Gatineau
Compétition de volley-ball au Canada
Coupe panaméricaine de volley-ball masculin
Sport au Québec en 2011
Sport en juin 2011